Crazy Nights е четиринадесети студиен албум на американската рок група Kiss. Издаден е на 18 септември 1987 г. от Mercury Records.

Обща информация 
„Crazy Nights“ включва клавири, което е отклонение в музикалния стил на Kiss, променяйки звука от тежките последни четири албума в по-радиоориентиран звук. Преиздаден е през 1998 г. като част от серията „Kiss Remasters“, но е последният албум на Kiss, който е преиздаван.

Сравнително голям брой песни от „Crazy Nights“ са изпълнени на живо по време на поддържащото турне, но по време на и най-вече непосредствено след турнето, повечето от песните са пропускани и никога повече не са свирени отново. Само песента „Crazy Crazy Nights“ е запазена в списъка им за турнето „Hot in the Shade“, което последва няколко години по-късно. Тя също изчезва след това турне за почти 20 години, до турнето „Sonic Boom Over Europe“ (2009). Това прави албума един от най-слабо представените в целия каталог на групата в сетлистите, точно зад албума им от 1981 г. „Music from The Elder“.

Състав 
 Пол Стенли – вокали, ритъм китара, клавири
 Брус Кулик – соло китара, бек вокали, клавири, бас в „Hell or High Water“
 Джийн Симънс – бас, вокали
 Ерик Кар – барабани, бек вокали

Допълнителен персонал 
 Фил Ашли – клавири
 Том Кели – бек вокали

Песни

Позиции в класациите 

 Сингли

Източници 

Албуми на Кис
Музикални албуми от 1987 година